1987/88 was het 90e seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Liverpool werd landskampioen.

Prijzen

First Division

Eindstand

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Liverpool FC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Liverpool FC, die in het seizoen 1987/88 onder leiding van trainer-coach Kenny Dalglish voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Second Division

Eindstand

Play-offs

Middlesbrough promoveert en komt in het seizoen 1988/89 uit in de Football League First Division.

Third Division

Eindstand

Play-offs

Walsall wint derde duel met 4-0 en promoveert, waardoor club in het seizoen 1988/89 uitkomt in de Football League Second Division.

Fourth Division

Eindstand

Play-offs

Swansea City promoveert en komt in het seizoen 1988/89 uit in de Football League Third Division.

Zie ook
FA Cup 1987/88
Football League Cup 1987/88
Engels voetbalelftal in 1987
Engels voetbalelftal in 1988

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1987/88